Bicaz peut désigner :
 Bicaz, une commune roumaine du județ de Maramureș
 Bicaz, une ville roumaine du județ de Neamț
 Bicaz-Chei, une commune roumaine du județ de Neamț
 Bicazu Ardelean, une commune roumaine du județ de Neamț
 Bicaz, une rivière roumaine coulant dans le județ de Harghita et dans le județ de Neamț
 Barrage de Bicaz, un barrage roumain situé sur la Bistrița

Homonymie de toponyme